Баттенберг ():
 Баттенберг (Эдер) — город в германской земле Гессен
 Баттенберг (Пфальц) — коммуна в германской земле Рейнланд-Пфальц
 Баттенберг (торт) — торт в розово-жёлтую шахматную клетку
 Баттенберги — морганатическая ветвь Гессенского владетельного дома:
 Александр Баттенберг (1857—1893) — князь Болгарии (1879—1886)
 Алиса Баттенберг (1885—1969) — мать британского принца-консорта Филиппа, свекровь английской королевы Елизаветы II
 Виктория Евгения Баттенберг (1887—1969) — королева Испании (1906—1931), жена короля Альфонса XIII
 Генрих Баттенберг (1858—1896) — принц
 Джордж Баттенберг (после 1917 года — Маунтбеттен; 1892—1938) — 2-й маркиз Милфорд-Хайвен
 Луиза Баттенберг (после 1917 года — Маунтбеттен; 1889—1965) — королева Швеции (1950—1965), вторая жена короля Густава VI Адольфа
 Луис Баттенберг (после 1917 года — Маунтбеттен; 1900—1979) — британский военно-морской и государственный деятель, адмирал флота, 1-й граф Маунтбеттен-Бирманский
 Людвиг Александр Баттенберг (после 1917 года — Маунтбеттен; 1854—1921) — британский военно-морской и государственный деятель, адмирал флота, 1-й маркиз Милфорд-Хейвен
 Мария Баттенберг (1852—1923) — переводчица и писатель
 Мориц Баттенберг (1891—1914) — член Британской королевской семьи, последний внук королевы Виктории, погиб в Первой мировой войне
 Франц Иосиф Баттенберг (1861—1924) — принц
 Юлия фон Баттенберг (Юлия Баттенбергская; 1825—1895) — дочь российского генерала от инфантерии графа Маврикия Фёдоровича Гауке.

См. также 
 Баттенбергская разметка